Алексей Ильинский Ильинский, Алексей Владимирович (род. 1990) — российский игрок в пляжный футбол.
 Ильинский, Алексей Михайлович (1918—2013) — цыганский, российский писатель, спортсмен, полковник.
 Ильинский, Алексей Никанорович (1788—1837) — русский преподаватель горного дела.
 Ильинский, Алексей Порфирьевич (1888—1945) — советский геоботаник и биоценолог, доктор биологических наук.